Die Saison 1990/91 der Volleyball-Bundesliga war die fünfzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der CJD Feuerbach konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde zum dritten Mal Deutscher Meister. Rudow Berlin und Straubing mussten absteigen, Hamburg zog sich nach der Saison zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten zehn Mannschaften in der Bundesliga:
 VG Alstertal-Harksheide
 TSV Rudow Berlin
 CJD Feuerbach
 Hamburger SV
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 VfL Oythe
 VC Schwerte
 VC Straubing
 TSG Tübingen

Als Titelverteidiger trat CJD Feuerbach an. Aufsteiger waren die VG Alstertal-Harksheide und die TSG Tübingen.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden Play-offs mit vier Teilnehmern statt, die besser platzierte Mannschaft besaß zuerst das Heimrecht.

Endstand 
Deutscher Meister wurde CJD Feuerbach. Zweiter war der USC Münster, Dritter Bayern Lohhof.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1991 (PDF-Datei; 2,7 MB)

1990/91
Volleyballsaison 1990/91